Bartholomäusstift ist ein dem Apostel Bartholomäus geweihtes Stift. Bekannte Institutionen dieser Art waren u. a.:

 die ehemalige Stiftskirche in Frankfurt am Main, siehe Kaiserdom St. Bartholomäus#Reichsstift
 ein Pilgerhospital in Hildesheim, siehe Sülte (Hildesheim)

Katholische Lebensgemeinschaft
Bartholomäus (Apostel)